Бездо́мный (; ):

 Бездомный — лицо, не имеющее жилья.
 Бездомный, опустившийся человек — бомж.
 Иван Бездомный — литературный персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (изд. 1966).

См. также 
 Бездомные (значения) | Бомж (значения)
 Бобыль | Бродяга | Бич (человек)